Венец: 

 Вене́ц — славянский девичий головной убор.
 Вене́ц — в Библии слово, употребляющееся для перевода пяти различных еврейских слов Пятикнижия.
 Вене́ц — один бревенчатый ряд в вертикальных стенах сруба.
 Вене́ц — часть деревянной бочки: металлические обручи, которыми стягивались доски.
 Вене́ц — внешняя часть шестерни с зубьями.
 Ве́нец — житель города Вены.
 Вене́ц — название высоких выступов правого берега Клязьмы, Оки и Волги от Коврова и Вязников до Среднего Поволжья.
 Вене́ц — кольцевая или овальная деталь рельефа на планете Венера и спутнике Миранда.
 «Венец» (1989—2002) — российский футбольный клуб из города Гулькевичи.

Фамилия 
 Венец, Игнац (1788—1859) — швейцарский инженер, натуралист, гляциолог.

Топоним 
Болгария
 Венец — село в Бургасской области.
 Венец — село в Старозагорской области.
 Венец — село в Шуменской области.
 Венец — община в Болгарии.

Польша
 Венец — посёлок в Польше.

 Россия
 Венец — посёлок в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Венец — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Венец — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Венец — село в Сосновском районе Нижегородской области.
 Новый Венец — посёлок в Гагинском районе Нижегородской области.
Украина
 Венец — озеро в Волынской области Украины.

См. также 
 Бульвар Новый Венец
 Новый Венец
 Венцы
 Терновый венец (значения)
 Венок (значения)
 Венчик (значения)
  — горный пик в Антарктиде, названный в честь Игнаца Венеца.